Кали́нкина — русская и белорусская женская фамилия. Мужская форма — Калинкин.

 Калинкина, Анна Васильевна (1906-1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Калинкина, Прасковья Ивановна (1901-1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Калинкина, Светлана Михайловна (белор. Святлана Міхайлоўна Калінкіна; род. 1970, Минск) — белорусская журналистка, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов.

См. также 
Калинкина деревня — небольшая ижорская деревня, существовавшая в низовье реки Фонтанки ещё до основания Санкт-Петербурга.